Departament de Caldas, un departament de Colòmbia.
 Caldas de Reis, un municipi situat a la província de Pontevedra, a Galícia.
 Comarca de Caldas, una comarca situada a la província de Pontevedra, a Galícia.
 Caldas Novas, una ciutat de l'estat brasiler de Goiás.
 Caldas, municipi brasiler a l'estat de Minas Gerais.
 Caldas da Rainha, un municipi portuguès a la regió del Centre i a la Subregió de l'Oeste.